Laserpitium siler är en flockblommig växtart som beskrevs av John Sibthorp och James Edward Smith. Laserpitium siler ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten L. s. laeve.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spenörter
siler